Az alábbi lista Mexikó híresebb profi ökölvívóit tartalmazza.

Ökölvívólisták